Си́дни () — английская фамилия и топоним.

Топонимы

Канада 
 Сидни — город в Британской Колумбии.
 Сидни — бывший город на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии. В настоящее время часть муниципалитета Кейп-Бретон.

Кирибати 
 Сидни (также Манра) — необитаемый атолл в юго-восточной части архипелага Феникс.

США 
 Сидни — город в штате Айова.
 Сидни — город в штате Арканзас.
 Сидни — деревня в штате Иллинойс.
 Сидни — город в штате Монтана.
 Сидни — город в штате Небраска.
 Сидни — город в штате Нью-Йорк.
 Сидни — город в штате Огайо.

Носители фамилии 
 Сидни, Бэзил (1894—1968) — английский актёр.
 Сидни, Джордж (1916—2002) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Сидни, Мэри (1561—1621) — английская аристократка и поэтесса.
 Сидни, Сильвия (1910—1999) — американская актриса, обладательница премии «Золотой глобус» и номинантка на «Оскар».
 Сидни, София, баронесса де Л’Айл и Да́дли (1795—1837) — британская аристократка, старшая дочь герцога Кларенса (будущего короля Вильгельма IV) и его многолетней любовницы Дороти Джордан; супруга .
 Сидни, Уильям, 1-й виконт де Л’Айл (1909—1991) — британский государственный и политический деятель.
 Сидни, Филип (1554—1586) — английский поэт и общественный деятель.
 Сидни, Элджернон (1623—1683) — британский политик, дипломат и философ.
 Сидни, Энн (род. 1944) — британская актриса.

См. также

Примечания